Riddare kan syfta på:

 Riddare –  ursprungligen en medeltida titel för en frälseman som fått riddarslaget
 Riddare – en medlem i en riddarorden
 Riddare, Hejnum – en gård i Hejnums socken på Gotland
 Fattiga riddare – en rätt gjord av bröd (oftast vitt) som fått ligga i en blandning av ägg, mjöl och mjölk och sedan stekts
 Fattiga riddare (förening) – ett antal föreningar för skuldsatta i Sverige som hjälper privatpersoner som har hamnat i en svår ekonomisk sits
 Riddarna (band) – ett rockband från Gotland som grundades 2009
 Riddarna (pjäs) – en pjäs från 424 f.Kr. av den grekiske författaren Aristofanes